Рејчел има више значења:
 Рејчел (Западна Вирџинија)
 Рејчел (Невада)